Віллер-ле-Сек () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Віллер-ле-Сек () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Віллер-ле-Сек () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Віллер-ле-Сек () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез